Сент-Этьен-дю-Буа:
 Сент-Этьен-дю-Буа — коммуна во Франции, департамент Вандея
 Сент-Этьен-дю-Буа — коммуна во Франции, департамент Эн

 См. также 
 Сент-Этьен (значения)